Hyalosynnema är ett släkte av svampar. Hyalosynnema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyalosynnema